Hoang-ho oder Hoangho steht für

Hoang-Ho, eine früher gebräuchliche Umschrift des Gelben Flusses in China, siehe Gelber Fluss 
die Hoang-Ho-Ebene in Ostchina, siehe Nordchinesische Ebene 
ein Namensattribut von archäologischen Funden aus o.a. Gebiet, siehe Hoanghonius, 
 einen Kunststil, siehe Hoangho art.